Nicolay ist der Familienname folgender Personen:

 Benedikt Nicolay (* 1991), deutscher Basketballspieler
 Carlfritz Nicolay (1922–1997), deutscher Maler und Grafiker
 Christian Nicolay (* 1976), deutscher Leichtathlet
 Edouard Nicolay (1901–1945), belgischer römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer
 Helen Nicolay (1866–1954), US-amerikanische Autorin und Malerin
 Jean Nicolay (1937–2014), belgischer Fußballspieler
 John George Nicolay (1832–1901), Privatsekretär und Biograph von Abraham Lincoln
 Klaas Nicolay (1951–2017), niederländischer Mediziningenieur
 Ludwig Heinrich von Nicolay (1737–1820), Lyriker und Präsident der russischen Akademie in Sankt Petersburg
 Nicolás Nicolay (* 1979), argentinischer Fußballspieler
 Paul von Nicolay (1777–1866), russischer Botschafter in London, Kopenhagen und Stockholm
 Pauline de Nicolay (1811–1868), Ordensfrau

Siehe auch:
 Nicolai, Nikolai, Nicolaï, Nikolay, Nickolay